Ratpoison («крысиный яд») — минималистичный фреймовый оконный менеджер, работающий без использования дополнительных библиотек, графики и мыши. Создан под влиянием GNU Screen.

Интерфейс 
Интерфейс (по сравнению с KDE, GNOME и даже BlackBox) отсутствует. Есть только ненадолго всплывающие сообщения и такая же командная строка. Каждое созданное окно разворачивается на весь экран. Исключения создаются только для диалоговых окон. Однако, в отличие от GNU Screen, ratpoison поддерживает фреймы, так что область экрана можно поделить между несколькими окнами. С помощью скрипта rpws, который обычно поставляется вместе с ratpoison, добавляется поддержка рабочих столов.

Управление 
Управление основано на использовании клавиатуры и только её. В двух вариантах: комбинации клавиш и из командной строки. Людям, не знакомым с клавиатурными комбинациями emacs, система с префиксными комбинациями, например, C-t C-t, кажется сложной, однако она позволяет в любом приложении под управлением ratpoison использовать все возможные сочетания клавиш (исключая разве что зарезервированные X Window System и ядром). 

Впрочем можно с лёгкостью создать и безпрефиксные комбинации. По умолчанию определены в клавиатурных сочетаниях только самые основные команды, для доступа к остальным нужно либо назначить их вручную, либо использовать командную строку (C-t :).

Настройка 
Программа версии 1.4.8 занимала немного более 200 Кб и какой-либо специальной программы для настройки нет и не планируется. В наличии имеется загрузочный скрипт, представляющий собой прямую последовательность команд.

Дополнительно 
Поддерживается режим нескольких мониторов. Несколько рабочих столов напрямую не поддерживается, однако существуют группы окон, что может служить заменой.

Примечания

Ссылки 

 Домашняя страница
 Страница проекта на хостинге Savannah
  Русский перевод man страницы

Фреймовые оконные менеджеры